Bazylika św. Piotra i św. Pawła w Leśnej Podlaskiej w województwie lubelskim, w powiecie bialskim
 Bazylika św. Piotra i św. Pawła w Nadur na Gozo, Malta